Gordon Jackson (1923 - 1990), actor escocès
 Gordon Jackson (motociclista) (1932 - ?), pilot de motociclisme anglès actiu durant la dècada del 1950